Albacora-bandolim é a designação vulgar utilizada para os seguintes peixes:
Auxis thazard
Thunnus obesus

Desambiguações de espécies